Чилое (острів) — острів у Тихому океані, частина архіпелагу Чилое.
 Чилое (архіпелаг) — архіпелаг у Тихому океані в південній частині Чилі.
 Чилое (провінція) — провінція чилійського регіону Лос-Лагос.
 Чилое (національний парк) — національний парк на архіпелазі Чилое.